Ken Doherty – irlandzki snookerzysta
 Ken Doherty – amerykański lekkoatleta